Zenobia – regina di Palmira che nel III secolo conquistò l'Egitto
 Zenobia d'Armenia – regina di Armenia nel I secolo, moglie di Radamisto
 Zenobia – personaggio del ciclo di Conan il barbaro
 Zenobia – personaggio dei fumetti Disney
 Zenobia – film del 1939 con Harry Langdon e Oliver Hardy
 Zenobia – forma femminile del nome proprio Zenobio
 840 Zenobia – asteroide della fascia principale
 MS Zenobia – un traghetto svedese affondato durante il viaggio inaugurale il 7 giugno 1980
 Zenobia – oggi Halabiyah, antica città della Siria che prende il nome dalla regina di Palmira
 Zenobia, dipinto di Michele di Ridolfo del Ghirlandaio (1560-1570 ca.)

Altri progetti